Tendridae är en familj av mossdjur. Tendridae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Tendridae finns 3 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Tendridae